Jméno a příjmení Helena Dvořáková nosí více žen:

 Helena Dvořáková (spisovatelka) (1895–1970), rozená Čubová – česká redaktorka a spisovatelka příběhů ze života žen, historických próz a prací pro mládež
 Helena Dvořáková (1931) (* 1931) – česká spisovatelka, autorka detektivních příběhů
 Helena Dvořáková (1943) (* 1943) – slovensky píšící spisovatelka
 Helena Dvořáková (herečka) (* 1979) – česká herečka a držitelka Ceny Thálie pro rok 2011